Szpital Przemienienia – powieść Stanisława Lema
 Szpital Przemienienia – ekranizacja powieści Stanisława Lema